Любешь — река в Торопецком районе Тверской области. Правый приток Оки (бассейн Куньи). Длина реки составляет 10,4 километра.

Течение 
Река протекает по территории Пожинского сельского поселения Торопецкого района. 

Любешь берёт начало недалеко от деревни Змейкино. Течёт в северо-западном направлении, перед устьем поворачивает на юг. Протекает по заболоченной и лесной местности. Впадает в Оку справа между деревнями Митрохино и Пожня.

Притоки 
Основной приток — ручей Вязовик — правый.

Населённые пункты 
На берегу реки расположены деревни Змейкино и Карпасы.

Примечания 

Реки Торопецкого района
Бассейн Куньи (притока Ловати)